Темерево — название нескольких населённых пунктов:
 Темерево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Темерево — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Темерево — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Темерево — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Темерево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Темерево — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Темерево — деревня в Киреевском районе Тульской области.